Filemón es un nombre propio masculino de origen griego que puede hacer referencia también a:

 En la Antigua Grecia
Filemón y Baucis, personajes de la mitología griega.
Filemón (poeta), poeta de la Antigua Grecia.

 En la Biblia
Filemón de Colosas, personaje del Nuevo Testamento, receptor de la epístola a Filemón.
La epístola a Filemón, un libro del Nuevo Testamento escrito por Pablo de Tarso.

 Biología
Philemon, un género de aves, cuyos miembros son conocidos como filemones.

 Historieta
Filemón Pi, uno de los protagonistas de la serie Mortadelo y Filemón del historietista español Francisco Ibáñez.
Philémon, una serie de historieta francesa, creada por Fred en 1965.

 Miscelánea
Philemon Foundation, organización sin ánimo de lucro para la publicación de las obras completas de Carl Gustav Jung.